Center steht für:
 amerikanisches Englisch für Zentrum (Begriffsklärung)
 amerikanisches Englisch für Einkaufszentrum 
 Flugverkehrskontrollzentralen, siehe Area Control Centre
 Teilunternehmen, siehe Center-Konzept
 Komponente eines Mehrkanalsystems, siehe Mehrkanal-Tonsystem

Spielerposition in Sportarten:
 Center (Basketball)
 Center (Wasserball)
 Center im American Football, siehe Offensive Line #Center
 Mittelstürmer im Eishockey, siehe Angriffsspieler (Eishockey) #Mittelstürmer 

Ort in Slowenien:
 Center (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana

Ort in Ungarn:
 Center (Ungarn)

Orte in den USA:
 Center (Colorado)
 Center (Georgia)
 Center (Mississippi)
 Center (Missouri)
 Center (Nebraska)
 Center (North Dakota)
 Center (Texas)
 Center (Town, Outagamie County), Wisconsin
 Center (Town, Rock County), Wisconsin
 Center Township, mehrere Town(ship)s

Siehe auch:
 Le Center
 The Center (Wolkenkratzer in Hongkong)
 Centre